W Polsce 
 Maruszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Maruszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów
 Maruszów – dawna gromada